Abdesslem Bouasri, né le  à Jijel, est un footballeur international algérien. Son poste de prédilection était avant-centre au MC Alger. Il est le meilleur buteur de toute l'histoire des clubs algériens avec 176 buts.

Il compte 7 sélections en équipe nationale entre 1977 et 1983.

Historique

Statistiques

Palmarès

En Club 
 MC Alger 
 Championnat d'Algérie de football (5) :
 Champion : 1972, 1975, 1976, 1978 et 1979 

 Coupe d'Algérie de football (3) :
 Vainqueur : 1973, 1976, 1983

 Ligue des champions de la CAF (1) :
 Vainqueur : 1976

 Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe de football (1) :
 Vainqueur : 1974

Coupe du Maghreb des clubs champions :
 Finaliste : 1976
Supercoupe d'Algérie :
Finaliste : 1973

En Sélection 
 Jeux Méditerranéens :
  :  Médaillé de Bronze 1979

Distinctions personnelles 
 Meilleur buteur du championnat d'Algérie de football (5) : 
Buteur en : 1972-1973, 1977-1978, 1978-1979, 1981-1982, 1982-1983

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1953
Naissance à Jijel
Footballeur international algérien
Joueur du MC Alger
Joueur de l'Olympique de Médéa
Joueur de la JS Bordj Menaïel
Joueur de l'AS Cannes